5-я церемония вручения наград национальной кинематографической премии «Ника» за заслуги в области российского кинематографа за 1991 год состоялась в 1992 году в Центральном Доме кинематографистов.

Список лауреатов и номинантов

Основные категории 

{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="300px"|Категории
! Лауреаты и номинанты
|-
| rowspan=3|<center>Лучший игровой фильм
|style="background:#ddddff"|• Небеса обетованные (режиссёр: Эльдар Рязанов) студия «Слово», ГТПО «Мосфильм»
|-
|• Паспорт (режиссёр: Георгий Данелия)
|-
|• Пегий пёс, бегущий краем моря (режиссёр: Карен Геворкян)
|-
| rowspan=3|<center>Лучший документальный фильм
|style="background:#ddddff"|• Дело Иосифа Бродского (режиссёр: Сергей Балакирев) Ленинградская студия документальных фильмов
|-
|• Виктор Некрасов на свободе и дома (режиссёр: Рафаил Нахманович) «Укркинохроника»
|-
|• Повелитель мух (режиссёр: Владимир Тюлькин) «Казахфильм»
|-
| rowspan=3|<center>Лучший научно-популярный фильм
|style="background:#ddddff"|• Миссия Рауля Валенберга (режиссёр: Александр Роднянский) «Киевнаучфильм»
|-
|• Деревенская ласточка (режиссёр: Рейн Маран) «Таллинфильм»
|-
|• Звезда Полынь. Фильм II (режиссёр: Валентина Гуркаленко) «Леннаучфильм»
|-
| rowspan=3|<center>Лучший анимационный фильм
|style="background:#ddddff"|• Серый волк энд Красная Шапочка (режиссёр: Гарри Бардин) «Союзмультфильм»
|-
|• Аменция (режиссёр: Сергей Айнутдинов) Свердловская киностудия
|-
|• Лапландские сказки (, «Королевские зайцы», «Заколдованный мальчик») (режиссёры: Владимир Полковников, , ) «Союзмультфильм»
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая режиссёрская работа
|style="background:#ddddff"|• Эльдар Рязанов за фильм «Небеса обетованные»
|-
|• Карен Геворкян — «Пегий пёс, бегущий краем моря»
|-
|• Вячеслав Криштофович — «Ребро Адама»
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая сценарная работа
|style="background:#ddddff"|• Реваз Габриадзе, Георгий Данелия и Аркадий Хайт — «Паспорт»
|-
|• Александр Бородянский и Карен Шахназаров — «Цареубийца»
|-
|• Владимир Кунин — «Ребро Адама»
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая мужская роль
|style="background:#ddddff"|• Олег Янковский — «Цареубийца» и «Паспорт»
|-
|• Алексей Жарков — «Имитатор» (за роль Льва Козака)
|-
|• Отар Мегвинетухуцеси — «Изыди!» (за роль Моти Рабиновича)
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая женская роль
|style="background:#ddddff"|• Инна Чурикова — «Ребро Адама»' (за роль Нины Елизаровны)
|-
|• Евдокия Германова — «Кикс» (за роль Жанны Плавской)
|-
|• Людмила Гурченко — «Моя морячка» (за роль Людмилы Пашковой)
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая роль второго плана
|style="background:#ddddff"|• Лия Ахеджакова — «Небеса обетованные» (за роль Фимы)
|-
|• Александр Абдулов — «Дом под звёздным небом» и «Сукины дети»
|-
|• Никита Михалков — «Униженные и оскорблённые» (за роль князя Валковского)
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая операторская работа
|style="background:#ddddff"|• Вадим Юсов — «Паспорт»
|-
|• Юрий Клименко — «Дом под звёздным небом»
|-
|• Сергей Юриздицкий и Александр Казаренсков — «Униженные и оскорблённые»
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая музыка к фильму
|style="background:#ddddff"|• Андрей Петров — «Небеса обетованные»
|-
|• Владимир Дашкевич — «Армавир» и «Зимняя вишня 2»
|-
|• Гия Канчели — «Паспорт» и «Пустыня»
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая работа звукооператора
|style="background:#ddddff"|• Юрий Рабинович (посмертно), Семён Литвинов — «Небеса обетованные»
|-
|• Ян Потоцкий — «Ребро Адама»
|-
|• Ефим Турецкий — «Пустыня»
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая работа художника
|style="background:#ddddff"|• Александр Борисов, Сергей Иванов — «Небеса обетованные»|-
|• Марксэн Гаухман-Свердлов — «Дом под звёздным небом»
|-
|• Людмила Кусакова — «Цареубийца»
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая работа художника по костюмам
|style="background:#ddddff"|• Вера Романова — «Цареубийца»
|-
|• Ирина Гинно — «Небеса обетованные»
|-
|• Элла Маклакова — «Умирать не страшно» и «Униженные и оскорблённые»
|-
|}

 Специальная награда 
 Премия в номинации «Честь и достоинство» присуждена Малику Каюмовичу Каюмову'''

Примечания

Ссылки 
 Номинанты Национальной кинематографической премии «Ника» за 1991 год на оф. сайте Российской Академии кинематографических искусств
 Лауреаты национальной кинематографической премии «Ника» за 1991 год на оф. сайте
 kinonews.ru. Премия «Ника-1992» номинанты и победители
 «Ника»-1992 на сайте IMDb

Церемонии вручения кинопремии «Ника»
1992 год в Москве
Кинопремии 1992 года